Estação República (Metrô de Santiago) — estação de metrô de Santiago, Chile
 Estação República (Metrô de São Paulo) — estação de metrô de São Paulo, Brasil
 Estação República Argentina — estação de metrô de Madrid, Espanha

República